Gustaf von Essen kan syfta på:

* Gustaf von Essen (1883–1936), svensk militär
 Gustaf von Essen (född 1943), svensk politiker